11-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 5 по 13 октября 1979 года в пяти городах Франции с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Франция — страна-организатор;
 СССР, Польша, Румыния, Венгрия, Болгария — по итогам чемпионата Европы 1977 года;
 Италия, ГДР, Чехословакия, Греция, Югославия, Бельгия — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд-финалистов между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Нант 

 5 октября: СССР — Югославия 3:2 (15:6, 11:15, 16:14, 10:15, 15:13); Венгрия — Греция 3:0 (11:15, 15:4, 15:6, 18:16).
 6 октября: СССР — Венгрия 3:0 (15:6, 15:10, 15:7); Югославия — Греция 3:1 (15:9, 16:18, 15:10, 15:12).
 7 октября: СССР — Греция 3:0 (15:11, 15:4, 15:2); Югославия — Венгрия 3:0 (15:12, 15:9, 15:3).

Группа В 
Сен-Кантен 

 5 октября: Италия — Бельгия 3:1 (15:9, 15:8, 13:15, 15:9); Польша — Болгария 3:1 (15:12, 12:15, 15:12, 15:12).
 6 октября: Болгария — Бельгия 3:2 (15:11, 11:15, 11:15, 15:6, 15:13); Польша — Италия 3:1 (12:15, 15:11, 15:9, 15:7).
 7 октября: Польша — Бельгия 3:1 (12:15, 15:4, 15:3, 15:9); Италия — Болгария 3:1 (15:10, 15:12, 10:15, 15:12).

Группа С 
Тулуза 

 5 октября: Румыния — ГДР 3:0 (15:3, 15:12, 15:10); Франция — Чехословакия 3:2 (10:15, 16:14, 5:15, 15:5, 15:13).
 6 октября: Чехословакия — Румыния 3:1 (15:13, 15:11, 12:15, 15:5); Франция — ГДР 3:0 (15:2, 17:15, 15:11).
 7 октября: Чехословакия — ГДР 3:1 (14:16, 15:7, 15:6, 15:4); Румыния — Франция 3:2 (9:15, 15:8, 15:13, 5:15, 15:8).

Классификационный раунд 
Нанси 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 10 октября: Румыния — Греция 3:1 (13:15, 16:14, 15:1, 15:5); Болгария — ГДР 3:2 (10:15, 12:15, 15:12, 15:7, 15:6); Венгрия — Бельгия 3:1 (15:11, 15:9, 7:15, 15:9).
 11 октября: ГДР — Греция 3:0 (15:10, 15:12, 15:8); Румыния — Бельгия 3:0 (15:8, 15:10, 15:13); Венгрия — Болгария 3:2 (4:15, 15:10, 15:10, 16:18, 16:14).
 12 октября: Греция — Болгария 3:1 (15:8, 15:11, 12:15, 16:14); ГДР — Бельгия 3:0 (15:7, 15:6, 15:4); Румыния — Венгрия 3:1 (15:10, 13:15, 15:5, 15:10).
 13 октября: Венгрия — ГДР 3:0 (15:11, 15:11, 15:10); Бельгия — Греция 3:0 (15:12, 15:9, 15:13); Румыния — Болгария 3:0 (15:2, 16:14, 15:11).

Финальный этап 
Париж 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 10 октября: СССР — Польша 3:0 (16:14, 15:9, 15:12); Франция — Италия 3:1 (7:15, 15:10, 15:12, 15:8); Югославия — Чехословакия 3:1 (15:10, 7:15, 15:7, 15:13).
 11 октября: Югославия — Франция 3:0 (15:4, 15:11, 15:10); Польша — Чехословакия 3:0 (15:11, 15:5, 15:5); СССР — Италия 3:0 (15:9, 15:13, 15:12).
 12 октября: СССР — Чехословакия 3:0 (15:13, 15:7, 15:5); Югославия — Италия 3:2 (15:13, 7:15, 14:16, 15:9, 15:3); Польша — Франция 3:2 (9:15, 15:7, 4:15, 15:4, 15:5).
 13 октября: СССР — Франция 3:1 (15:10, 15:11, 8:15, 15:8); Польша — Югославия 3:0 (15:8, 15:6, 15:8); Италия — Чехословакия 3:0 (15:6, 15:12, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Владимир Кондра, Вячеслав Зайцев, Владимир Чернышёв, Александр Савин, Вильяр Лоор, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Павел Селиванов, Олег Молибога, Фёдор Лащёнов, Юрий Панченко, Юрий Кузнецов. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : Рышард Босек, Веслав Чая, Войцех Джизга, Веслав Гавловский, Мацей Ярош, Лех Ласко, Иренеуш Клос, Владислав Кустра, Роберт Малиновский, Лешек Моленда, Влодзимеж Налязек, Томаш Вуйтович. Тренер — Александр Скиба.

  Югославия: Любомир Травица, Горан Србиновски, Слободан Лозанчич, Владимир Трифунович, Миодраг Митич, Александар Тасевски, Радован Малевич, Боро Йович, Владимир Богоевски, Винко Добрич, Здравко Кульич, Драган Нишич. Главный тренер — Драго Томич.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1979 год в волейболе
Чемпионаты Европы во Франции
Октябрь 1979 года
Волейбол
Международные соревнования по волейболу во Франции
Спорт во Франции в 1979 году